Лукаш Кубот и Марсело Мело су освојили турнир. У финалу су савладали Оливера Мараха и Ивана Додига са 5:7, 7:5, 7:6, 3:6, 13:11.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати такмичења на сајту wimbledon.com
 
Вимблдон — мушки парови
Вимблдон 2017.